Qunnermiut er navnet på flere lokaliteter i Grønland, blandt andre:

 Qunnermiut (næs, Qeqertarsuaq) – et næs 3 km vest for byen Qeqertarsuaq (tidligere dansk navn: Godhavn) på den store ø Qeqertarsuaq (Disko) midt på Grønlands vestkyst
 Qunnermiut (boplads, Sisimiut) – en tidligere boplads, som lå på øen Sallersuaq 25 km sydsydøst for byen Sisimiut og 18 km nord for bygden Itilleq i Vestgrønland
 Qunnermiut (bygd, Nanortalik) – en tidligere bygd og fåreholdersted, som lå 33 km nord for byen Nanortalik og 18 km øst for bygden Alluitsup Paa i Sydgrønland